Alexander Waldow ist der Name folgender Personen:

* Alexander Waldow (Verleger) (1834–1897), deutscher Fachschriftsteller, Drucker und Verleger
 Alexander von Waldow (* um 1923), deutscher Architekt